Ел Оливар има више значења:

 Ел Оливар, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Оливар (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Оливар, Ел Дескалзо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Оливар (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику